Chwast
 Chwasty (Ironweed) – powieść Williama Kennedy’ego
 Chwasty (Ironweed) – amerykański film z 1987 w reżyserii Héctora Babenco, adaptacja powieści
 Chwasty (Weeds) – amerykański film z 1987 w reżyserii Johna D. Hancocka